Баррикада — фортификационное заграждение, перегораживающее транспортный путь — улицу, дорогу, тропы в горах или лесах. Используется обороняющимися в войсковых боях и революционерами при уличных демонстрациях против полиции. В СССР обрело романтический смысл после Октябрьской революции и часто использовалось при названиях населенных пунктов, заводов, стадионов.

Топонимы 
 «Баррикады» — завод оборонной промышленности в Волгограде.
 «Баррикады» — бывшее название волгоградского стадиона «Зенит».
 Баррикадный район — существовавший с 1936 по 1953 район Сталинграда. В настоящее время — часть Краснооктябрьского района Волгограда, прилегающая к производственному массиву ЦКБ «Протон» (до 2014 — завод «Баррикады»).
 
 Красные Баррикады — посёлок городского типа в Икрянинском районе Астраханской области.
 «Баррикадная» — станция Московского метрополитена.
 Баррикада — село в Исилькульском районе Омской области.
 «Баррикада» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 «Баррикады» — бывший кинотеатр в Москве.

Другое 
 «Баррикады» — волгоградский футбольный клуб, относящийся к истории ФК «Ротор».
 «Баррикады театра» — издававшийся в 1923—1924 годах журнал киевского театра Березиль.
 «Баррикада» — художественная акция 23 мая 1998 года в Москве.